Cyclophoridae — родина черевоногих молюсків підкласу ценогастропод (Caenogastropoda).

Поширення 
Представники родини поширені у тропічних і субтропічних регіонах по всьому світі. Відомі у викопному стані у ранньому третинному періоді.

Таксономія 
Родина включає 810 видів у 35 родах.

 Підродина Alycaeinae Blanford, 1864
 Incertae sedis
 Alycaeus Gray, 1850
 Awalycaeus Kuroda, 1951
 Chamalycaeus Kobelt & Möllendorff, 1897
 Dicharax Kobelt & Möllendorff, 1900
 Dioryx Benson, 1859
 Metalycaeus Pilsbry, 1900
 Pincerna Preston, 1907
 Підродина Cyclophorinae Gray, 1847
 Триба Caspicyclotini Wenz, 1938
 Caspicyclotus Forcart, 1935
 Триба Cyathopomatini Kobelt & Möllendorff, 1897
 Cyathopoma Blanford & Blanford, 1861
 Jerdonia Blanford & Blanford, 1861
 Mychopoma Blanford, 1869
 Pseudojerdonia Kobelt, 1902
 Триба Cyclophorini Gray, 1847
 Afroditropis Bequaert & Clench, 1936
 Craspedotropis Blanford, 1864
 Crossopoma von Martens, 1891
 Cyclophorus Montfort, 1810
 Cyclosurus Morelet, 1881
 Ditropopsis Smith, 1897
 Elgonocyclus Verdcourt, 1982
 Japonia Gould, 1859
 Lagocheilus Blanford, 1864
 Leptopoma Pfeiffer, 1847
 Leptopomoides Nevill, 1878
 Micraulax Theobald, 1876
 Montanopoma Stanisic, 2010
 Myxostoma Troschel, 1847
 Otopoma Gray, 1850
 Owengriffithsius Emberton, 2002
 Papuocyclus Ancey, 1895
 Pilosphaera Lee, Lue & Wu, 2008
 Ptychopoma Möllendorff, 1885
 Scabrina Blanford, 1863
 Theobaldius Nevill, 1878
 Триба Cyclotini Pfeiffer, 1853
 Cyclotus Swainson, 1840
 Opisthoporus Benson, 1851
 Platyrhaphe Möllendorff, 1890
 Триба Pterocyclini Kobelt & Möllendorff, 1897
 Millotorbis Fischer-Piette & Bedoucha, 1965
 Pterocyclos Benson, 1832
 Rhiostoma Benson, 1860
 Spiraculum Pearson, 1833
 Incertae sedis
 Pholeoteras Sturany, 1904
 Incertae sedis
 Incertae sedis
 Pseudarinia Yen, 1952 †
 Ventriculus Wenz in Fischer & Wenz, 1914
 Підродина Spirostomatinae Tielecke, 1940
 Incertae sedis
 Spirostoma Heude, 1885

Примітки

Посилання 
 Kobelt, W. (1909). Cyclophoridae. Berlin: Verlag von R. Friedländer und Sohn. The standard reference based on shell morphology.
 Nantarat, N., Sutcharit, C., Tongkerd, P., Ablett, J., Naggs, F. & Panha, S. (2014). An annotated catalogue of type specimes of the land snail genus Cyclophorus Monfort, 1810 (Caenogastropoda, Cyclophoridae) in the Natural History Museum, London. ZooKeys, 411, 1–56.

Ценогастроподи
Родини молюсків